Пак () — внутренний спутник планеты Уран.
Был открыт 30 декабря 1985 года по снимкам, сделанными аппаратом «Вояджер-2», и получил временное обозначение S/1985 U 1.
Назван по имени эльфа из кельтской мифологии и английского фольклора, который является персонажем в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Также обозначается как Уран XV.

Пак — крупнейший из внутренних спутников Урана.
По размерам он занимает промежуточное положение между Порцией и Мирандой, наименьшей из пяти крупных спутников.
Его орбита также пролегает между двумя этими спутниками.
За исключением орбиты, радиуса в 81 км, геометрического альбедо 0,11, спектральных параметров и информации о кратерах, о Паке практически ничего не известно.

Среди открытых «Вояджером-2» спутников только Пак удалось обнаружить достаточно рано, чтобы успеть перенастроить аппарат для получения более подробных снимков.
Пак имеет слегка вытянутую форму с соотношением поперечного размера к продольному 0,97 ± 0,04.
Его поверхность густо усеяна кратерами и имеет серый цвет.
Три кратера на поверхности Пака получили собственное название, самый большой из которых достигает 45 километров в диаметре.
Исследования космическим телескопом «Хаббл» и крупными наземными телескопами выявили в спектре Пака линии поглощения водяного льда.

Примечания

Ссылки 
  by NASA’s Solar System Exploration
 
 

Спутники Урана
Объекты, названные в честь литературных героев